Iwan Dimitrow (1935–2019) – bułgarski piłkarz
 Iwan Dimitrow (ur. 1952) – bułgarski siatkarz, olimpijczyk
 Iwan Dimitrow (ur. 1973) – bułgarski strzelec, olimpijczyk
 Iwan Dimitrow (ur. 1986) – bułgarski łyżwiarz